Harborough peut désigner :

 Harborough (circonscription britannique), Leicestershire, Angleterre
 Harborough (district), Leicestershire, Angleterre
 Harborough Magna, Warwickshire, Angleterre
 Harborough Parva, Warwickshire, Angleterre
 Market Harborough, Leicestershire, Angleterre